Parogovea is een geslacht van hooiwagens uit de familie Neogoveidae.
De wetenschappelijke naam Parogovea is voor het eerst geldig gepubliceerd door Hansen in 1921.

Soorten
Parogovea omvat de volgende 3 soorten:
 Parogovea gabonica
 Parogovea pabsgarnoni
 Parogovea sironoides

Neogoveidae